Anacyclus mucronulatus  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Anacyclus mucronulatus descrita por (Bertol.) Guss. es el  Achillea barrelieri subsp. mucronulata de (Bertol.) Heimerl 
Anacyclus mucronulatus descrita por hort. es el Anacyclus clavatus de Pers.
Anacyclus mucronulatus descrita por hort. ex Steud. es el Anacyclus clavatus de Pers.

Referencias